Набэсима Наохару:

 Набэсима Наохару (1766—1825) — 7-й даймё княжества Хасуноикэ.
 Набэсима Наохару (1821—1839) — 11-й даймё княжества Касима.